L'église Saint-Martin est une église romane du  située à Montigny-sur-Armançon, en Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté).

Localisation 
L'église Saint-Martin est située au sud du chef-lieu dans l'enclos du cimetière, rue Lavoignat.

Histoire 
La construction de l'église Saint-Martin remonte au .

L'édifice est inscrit en totalité au titre des monuments historiques par arrêté du 29 décembre 2021.

Architecture 
Église romane à abside en cul de four percée de baies étroites et nef voûtée en berceaux brisés à trois travées. Le clocher est couvert d'un toit bâtière et le porche couvert abrite deux socles gothiques dont un décoré d'une statue d'ange.

Mobilier 
une litre du  avec les mêmes armoiries des Chartraires de Montigny que dans l'église de Forléans, 
des fresques murales du  dont le festin d'Hérode,
une peinture sur bois de Claude Menassier, l’Adoration des Bergers, datée de 1614, 
un christ aux liens, 
dans l'abside à la voûte cloisonnée, l'ancien mécanisme de l'horloge est visible.

Valorisation du patrimoine 
L'église fait l'objet d'importants travaux de restauration.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des églises de la Côte-d'Or
 Liste des monuments historiques de la Côte-d'Or

Liens externes 

Montigny-sur-Armançon
Monument historique inscrit en 2021
Montigny-sur-Armançon